Grue kan syfta på:

Grue kommun – en kommun i Hedmark fylke, Norge
 Grue kyrka – en kyrkobyggnad belägen i Grue kommun
Grue (färg) – ett av två konstgjorda predikat

Se även
 Cerreto Grue – flera
 Lac Grue – flera